Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Terrell () :
le comté de Terrell, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Terrell, situé dans l'État du Texas.